L'édition 2022 du tournoi de tennis de Winston-Salem se déroule du 21 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Oscar Otte, des Américains Marcos Giron, Brandon Nakashima, Tommy Paul et Frances Tiafoe, des Argentins Sebastián Báez et Tomás Martín Etcheverry, du Bolivien Hugo Dellien, du Danois Holger Rune, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Français Quentin Halys, du Kazakh Alexander Bublik et du Slovaque Alex Molčan. Ils sont respectivement remplacés par Richard Gasquet, Peter Gojowczyk, Jack Draper, Dušan Lajović, Steve Johnson, Márton Fucsovics, Michail Pervolarakis, Shintaro Mochizuki, Tallon Griekspoor, Taro Daniel, Denis Kudla, Adrian Mannarino et John Millman.

Lauréats 
Le Français Adrian Mannarino remporte le tournoi en battant en finale Laslo Djere. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Matthew Ebden et Jamie Murray décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Hugo Nys et Jan Zieliński. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
2022 en Caroline du Nord